Le terme faux-gavial est un nom vernaculaire ambigu désignant en français deux espèces de crocodiliens de familles différentes, dont le nom est basé sur leur ressemblance physique avec le Gavial du Gange de la famille des Gavialidae mais qui ont toujours été considérés et acceptés comme n'étant pas apparentés à ce dernier malgré tout et appartenant à la famille des Crocodylidae  :
 le Faux-gavial d'Afrique ou Crocodile à nuque cuirassée ou Mecistops cataphractus (Cuvier, 1825).
 Et le Faux-gavial de Malaisie ou Gavial de Schlegel ou Tomistoma schlegelii  (Müller, 1838). Ce dernier étant cependant, ironiquement, un vrai gavial en réalité comme l'ont démontré de récentes études moléculaires sur l'ensemble de la famille des Crocodilia qui l'ont révélés comme étant un proche parent du Gavial du Gange dans une sous-famille proche, celle des Tomastominae.

Crocodylidae
Crocodilien (nom vernaculaire)
Nom de crocodile ambigu